Zálezly ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zálezly, Gemeinde im Okres Prachatice
 Zálezly, Ortsteil von Velemyšleves, Okres Louny
 Zálezly, Ortsteil von Skapce, Okres Tachov
 Dolní Zálezly, Gemeinde im Okres Ústí nad Labem
 Horní Zálezly, Ortsteil von Malečov, Okres Ústí nad Labem